Борис Доляевич Муев (21 декабря 1942 – 8 февраля 2021) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1942 году в посёлке Сарпа. Член ВКП(б) с 1969 года.

С 1967 года — на хозяйственной, общественной и политической работе: экономист, главный экономист, начальник планово-экономического отдела, директор совхоза Барун Юстинского района, первый секретарь Целинного, Юстинского райкомов КПСС, второй, первый секретарь Калмыцкого обкома КПСС, начальник налоговой инспекции по Республике Калмыкия, в корпорации «Калмыкия», на кафедре экономики и управления на предприятии Калмыцкого государственного университета в должности доцента.

Скончался 8 февраля 2021 года.

Примечания

Ссылки 
 Муев
 Муев

Первые секретари районных комитетов КПСС
Вторые секретари Калмыцкого обкома КПСС
Первые секретари Калмыцкого обкома КПСС